Lahn névvel a következő cikkek találhatók:
 Lahn (folyó), folyó Németországban
 Lahn (Emslandi járás), település Németországban, Alsó-Szászországban
 Lahn (település), két egymáshoz közeli német város összevonásával létrehozott, nem hosszú ideig létezett város